Sonata per pianoforte n. 15 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 15 di Wolfgang Amadeus Mozart